La Semaine des As 2006 è la 10ª Leaders Cup (la 4ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2005-2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2006
Leaders Cup